Dienstwagen steht für:

Firmenwagen
Bahndienstfahrzeug
bestimmte Einsatzfahrzeuge
Streifenwagen
Arbeitswagen eines öffentlichen Verkehrsbetriebs